Джин Амдал (; ) — американский учёный в области вычислительной техники, математик и предприниматель, более всего известный по своей работе в компании IBM, а затем основавший компанию . Является автором названного в его честь закона, в котором сформулировал фундаментальные ограничения параллельных вычислительных систем. Считается величайшим проектировщиком компьютерных систем XX века.

Биография 
Родился в семье шведско-норвежских эмигрантов. Во время Второй мировой войны служил на флоте, в 1948 году окончил Университет штата Южная Дакота по специальности «инженер-физик». Продолжил своё обучение в Висконсинском университете в Мадисоне, защитив в 1952 году докторскую диссертацию и создав проект собственного компьютера WISC.

В июне того же года был принят на работу в корпорацию IBM, где работал над компьютерами IBM 704, IBM 709 и над проектом Stretch, на основе которого был создан суперкомпьютер IBM 7030. Амдал покинул IBM в 1955 году, вернулся вновь в сентябре 1960 года, став главным архитектором линейки компьютеров IBM System/360.

Окончательно оставив IBM в сентябре 1970 года, Амдал с помощью компании Fujitsu создал компанию Amdahl Corporation, которая стала конкурентом IBM, продавая совместимые с System/360 мейнфреймы.

С 1979 года занимался независимым предпринимательством в области компьютерной технологии. Имел несколько почётных докторских степеней и целый ряд наград в профессиональной сфере.

Награды 
 Премия Уоллеса Макдауэлла (1976)
 Мемориальная премия Гарри Гуда (1983)
 Премия Эккерта — Мокли (1987)
 Fellow Awards (1998)

Примечания

Ссылки 
 Oral history interview with Gene M. Amdahl — устное интервью 1989 года с Джином Амдалем на сайте Института Чарльза Бэббиджа

Учёные США
Американский военно-морской персонал Второй мировой войны
Выпускники Университета штата Южная Дакота
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне
Компьютерные инженеры
Лауреаты мемориальной премии Гарри Гуда
Лауреаты премии Уоллеса Макдауэлла
Лауреаты премии Эккерта — Мокли
Почётные члены Британского компьютерного общества